Pozzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Gianmarco Pozzoli (* 1971), italienischer Schauspieler, Komiker und Illustrator 
 Silver Pozzoli (Silvio Pozzoli; * 1953), italienischer Italo-Disco-Sänger